Battaglia del Cesano (1462), tra Federico da Montefeltro e Sigismondo Pandolfo Malatesta
 Battaglia del Cesano (1944), battaglia della seconda guerra mondiale